Kuchen est le mot allemand pour « gâteau » :
 Kuchen, une spécialité culinaire d'origine allemande ;
 Kuchen, une commune d'Allemagne.